Napolitano:
 Dominic Napolitano
 Giorgio Napolitano
 Janet Napolitano